Se conoce con el nombre de Chevrolet Cobalt a dos series de automóviles fabricados por la multinacional General Motors para su marca Chevrolet. El término, puede hacer referencia a los siguientes modelos:

 El Chevrolet Cobalt norteamericano, automóvil del segmento C que fuera producido entre los años 2005 y 2010 exclusivamente para el mercado de América del Norte. 
 El Chevrolet Cobalt brasileño, automóvil del segmento B producido desde 2011 por General Motors do Brasil para el mercado sudamericano y mercados emergentes y sin relación alguna con el modelo anteriormente mencionado.